Le mot artwork, d'origine anglaise, peut désigner :
 Artwork, illustration de couverture, terme désignant le travail de mise en valeur d'un produit culturel.
 Artwork, un album du groupe The Used sorti en 2009.